

Изме́на — акт  кого- или чего-нибудь, а также акт отказа от прежних взглядов, принципов.

 Измена (применительно к романтическим отношениям) — нарушение верности в любви или в супружестве.
 Супружеская измена (прелюбодеяние, адюльтер) — добровольный половой акт между лицом, состоящим в браке, и лицом, не являющимся его или её супругой или супругом.
 Государственная измена — предательство интересов своей страны, юридически является преступлением.
 Малая измена — преступление, ранее предусмотренное английским законодательством.

Фильмы 
 «Измена» — художественный немой фильм в жанре драмы режиссёра Ю. Винокурова (СССР, 1933).
 «Измена» — художественный фильм в жанре драмы режиссёра Т. Сабирова (СССР, 1967).
 «Измена» () — художественный фильм в жанре драмы режиссёра Д. Хью Джонса (Великобритания, 1983).
 «Измена» () — художественный фильм в жанре триллера режиссёра Б. Рэя (Великобритания, 2007).
 «Измена» — художественный фильм в жанре драмы режиссёра К. Серебренникова (Россия, 2012).

Телесериалы 
 «Измена» — телесериал в жанре мелодрамы режиссёра А. Легчиловой (Россия, 2011).
 «Измена» () — телесериал в жанре мыльной оперы режиссёра Д. Забель (США, 2013—2014).

Книги 
 «Измена Изенгарда» () — название седьмого тома Истории Средиземья (1989).

См. также 
 Вероотступничество
 Измены — телесериал в жанре трагикомедии режиссёра В. Перельмана (Россия, 2015)
 Залив Измены
 Пролив Измены

Примечания